

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Клавдий А. и Патерн. Консулы в Галлии Марк Кассиан Латиний Постум и Марк Пиавоний Викторин.
 Война на суше и на море римлян с готами. Победы римлян у Марцианополя, Византия, Фессалоник. Клавдий разгромил армию готов, герулов, певкинов, гепидов в битве при Наиссе. Уничтожен флот готов, действовавший у берегов Греции. Аврелиан воевал с эрулами.
 269 — Император Галльской империи Лелиан.
 269 — Император Галльской империи Марий.
 269—271 — Император Галльской империи Викторин.
 269—274 — Папа св. Феликс I.

См. также